Il singolare del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Billie Jean King 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Billie Jean King (finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Nancy Gunter (quarti di finale)

 Assente
 Françoise Dürr  (quarti di finale)
 Kristien Kemmer (secondo turno)
 Marita Redondo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Congoleum Classic 1974